Орловка — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Волоковского сельского поселения. Население составляет 2 жителя по состоянию на 2007 год. 
 
Расположена в западной части области в 32 км к северо-западу от Смоленска, в 11 км севернее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Удра. В 7 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Лелеквинская на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)